Туар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Туар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр